Paolo "Paul" Vincenzo Trimboli (Melbourne, 25 de fevereiro de 1969) é um ex-futebolista profissional australiano, que atuava como atacante.

Carreira 
Paul Trimboli se profissionalizou no Sunshine George Cross.

Seleção 
Paul Trimboli integrou a Seleção Australiana de Futebol na Copa das Confederações de 1997.

Títulos 
Austrália
Copa das Nações da OFC: 1996
Copa das Confederações: Vice - 1997

Naturais de Melbourne
Australianos de ascendência italiana
Jogadores da Seleção Australiana de Futebol
Futebolistas da Copa das Confederações FIFA de 1997